Vardinogiannis ist der Familienname folgender Personen:

 Vardis Vardinogiannis (* 1933), griechischer Unternehmer
 Giannis Vardinogiannis (* 1962), griechischer Manager